Фрески Афрасиаба, также называемые росписями послов, представляют собой редкий образец согдийского искусства. Они были обнаружены в 1965 году, когда местные власти решили построить дорогу через городище Афрасиаба домонгольского Самарканда. Сейчас он хранится в местном музее.

Описание 
Росписи датируются серединой VII века нашей эры. Вероятно, они были написаны между 648 и 651 годами нашей эры, поскольку Западно-тюркский каганат, члены которого широко представлены на фресках, существовал в последние дни до его падения в 657 году нашей эры, а династия Тан увеличивала свою территорию в Центральной Азии. На четырёх стенах комнаты частного дома изображены три-четыре страны соседней Средней Азии. На северной стене Китай (китайский праздник, с императрицей на лодке и охотой императора), на южной стене Самарканд (то есть; иранский мир: религиозная погребальная процессия в честь предков во время праздника Навруз), на восточной стене Индия (как земля астрологов и пигмеев, но живопись там сильно разрушена).

Специалисты обсуждают тему главной стены, западной стены, обращённой к входу. Древние тюрки сопровождают послов из разных стран мира (Корея, Китай, иранские княжества и т. д.). Есть три основных гипотезы. Ведущий знаток согдийской живописи, археолог Пенджикента Б. Маршак отмечает, что согдийская живопись, боги всегда изображаются на верхней части главной стены. Однако, поскольку тюрки руководят посольствами, но сами не являются послами, было высказано предположение, что там мог быть изображен тюркский каган, тогдашний владыка Внутренней и Центральной Азии. В китайском тексте действительно говорится, что идея «четырёх владык мира», здесь Китай, Индия, Иран и тюрки, изображена на стенах дворцов недалеко от Самарканда именно в этот период, и это идеально подошло бы к четырём стенам этой комнаты. Последняя гипотеза использует надпись с упоминанием царя Самарканда, чтобы предположить, что послы преподносят ему свои дары.

Четыре стены дворцовой комнаты в Афрасиабе, кажется, изображают четыре основные цивилизации, действовавшие в Центральной Азии в то время: китайское изображение китайской сцены, панно для Индии, иранское панно с изображением религиозной церемонии во время Навруза и возможно, тюркская панель, на которой изображены многочисленные послы, которых тюркский офицер направляет к правителю, которым может быть тюркский каган.

Надпись с упоминанием Вархумана и послов 
На фресках Афрасиаба найдена надпись, в которой упоминается Вархуман. На согдийском написано:

Когда царь Вархуман Унаш пришёл к нему, [посол] открыл рот [и сказал так]: «Я Пукарзате, дапирпат (посол) Чаганиана. Я прибыл сюда от Туранташа, владыки Чаганиана, в Самарканд, к царю, и в отношении [] царя [теперь] я [здесь]. И в отношении меня не имею никаких опасений: о богах Самарканда, а также о письме Самарканда я хорошо осведомлён, и я также не причинил никакого вреда королю. Пусть вам повезет!» И король Вархуман Унаш попрощался [с ним]. И [тогда] дапирпат (посол) Чача открыл рот.

Офицеры и придворные западных тюрков 

В отличие от послов из разных стран, западные тюрки на фреске не несут подарков. Они считаются сопровождающими на месте происшествия и военными конвоирами иностранных послов. Все они узнаваемы по длинным косам.

Послы из разных стран, возможно, воздавали должное как королю Вархуману, так и, возможно, западно-тюркскому кагану Шегую. Присутствующие многочисленные тюркские офицеры и придворные могут предполагать преобладание западных тюрок при дворе Самарканда в этот период времени.

На фреске западные тюрки — это этнические тюрки (нушиби), а не тюркизированные согдийцы, о чём свидетельствуют выраженные монголоидные черты лица и лица без бород. Это самая многочисленная этническая группа на фреске, и они не послы, а скорее военные. Их изображение позволяет увидеть костюмы тюрок VI—VII веков нашей эры. Обычно они носят 3 или 5 длинных косичек, часто собираемых в одну длинную косу. У них пальто с однотонными рукавами до щиколотки и двумя лацканами. Такая мода на воротник впервые появилась в Хотане близ Турфана, традиционной тюркской земли, во II—IV веках нашей эры. У них низкие чёрные остроносые сапоги. Они носят золотые браслеты с лазуритом или жемчугом.

Обзор 
Четыре стены с фресками разной степени сохранности. Было два регистра, верхний и нижний, но верхний регистр фресок был практически уничтожен бульдозерами во время строительных работ, которые привели к обнаружению фресок.

Предлагались различные реконструкции всего панно.

Оригинальные фрески (подробности)

Реставрация 
В начале 2014 года Франция заявила, что профинансирует реставрацию росписи Афрасиаба.

См. также 

 Фрески Пенджикента
 Согдийское искусство

Источники

Примечания 

Царский Навруз в Самарканде: Акты конференции в Венеции по доисламской афрасиабской живописи, под ред. М. Компарети и Э. де ла Вэссьер, Рим, 2006 г.

Ссылки 
 Придворное искусство согдийского Самарканда в VII веке нашей эры — изображения и комментарии в университете Галле

Произведения изобразительного искусства VII века
Культура Самарканда
Стенопись
Культура Согдианы
Согдийцы